Milford (Decatur County, Indiana) - uma cidade localizada no condado de Decatur;
 Milford (condado de Kosciusko) - uma cidade localizada no condado de Kosciusko;
 Milford Junction -  uma comunidade não incorporada no condado de Kosciusko;
 Milford Township - um município do condado de LaGrange;
 South Milford - uma comunidade não incorporada no condado de LaGrange.

Ver também 

Desambiguação
Desambiguações de topônimos